Men Without Women (verhalenbundel), collectie verhalen van Hemingway uit 1927
 Men Without Women (film), film uit 1930
 Men Without Women (album), debuutalbum van Steven Van Zandt uit 1982